

Codici 
 MMJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Matsumoto (Giappone)

Medicina
MMJ, sindrome neonatale malattia delle membrane jaline